USS Intrepid je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Intrepid (1798) 
 USS Intrepid (1874) 
 USS Intrepid (1904) 
 USS Intrepid (CV-11)

Intrepid